Schaefer kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl W. Schaefer
 Hanno Schaefer
 Jake F. Schaefer
 Scott Schaefer

Robotskapade auktorsförkortningar